Асијенда Сан Педро има више значења:

 Асијенда Сан Педро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Асијенда Сан Педро (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику